est un genre éteint de plésiosaures, un membre basal de la famille des Elasmosauridae. Ses restes fossiles n'ont été découverts que sur un seul site au Japon, dans la région de Fukushima. Ils proviennent de sédiments du membre Irimazawa de la formation géologique de Tamayama, dans un niveau stratigraphique daté du Crétacé supérieur (Santonien inférieur), soit il y a environ  (millions d'années). 

Une seule espèce est rattachée au genre, , décrite en 2006 par ,  et .

Description 

Futabasaurus a une longueur totale estimée entre , pour une masse d'environ .

Il se différencie des autres elasmosauridés par :
 un plus grand écartement entre ses orbites et ses nasaux ;
 les inter-clavicules et clavicules sont fusionnées ; 
 les humérus sont relativement longs ; 
 les fémurs sont fins avec des insertions musculaires proéminentes.

Classification 
L'analyse phylogénétique conduite par Rodrigo A. Otero en 2016 a conduit au cladogramme suivant qui montre la position de Futabasaurus au sein des Elasmosauridae

Culture populaire 
Futabasaurus apparaît dans la série animée Dinosaur King et plus précisément dans l'épisode « Mine de rien ».

Publication originale

Voir aussi 
 Plesiosauria
 Elasmosauridae

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 2006